Зелене — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська рада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Зелене — селище, Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)